Акимкин:

 Акимкин, Василий Геннадьевич (род. 1965) — российский ученый-эпидемиолог, академик РАН.
 Акимкин, Павел Владимирович (род. 1983) — российский актёр, музыкант, композитор.
 См. также
 Акимкина — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.